Karki – White Horse Knight
 Karki – exclave dell'Azerbaigian
 Karki – villaggio dello stato del Karnataka (India)
 Karki – comune dell'Armenia
 Karki – villaggio dello stato del Madhya Pradesh (India)

Note